Дренування — дія, операція зневоднення корисних копалин та продуктів їх збагачування шляхом вільного стікання вологи.
 Дренування (медицина) — метод лікування та діагностики в медицині, що передбачає виведення з природних чи паталогічних порожнин тіла людини різного вмісту.
 Дренування свердловини (well drainage) — відбір зі свердловини рідини (газу).

Див. також 
 Дренаж